Tenga bezeichnet:
 Tenga (Mosambik), ein Ort in Mosambik
 Tenga (Russland), ein Ort in Russland
 Tenga (Bichom), ein Nebenfluss des Bichom in Indien
 Tenga (Unternehmen), ein japanisches Erotikunternehmen
 Tenga (Discounter), ein ehemaliger Discounter der Unternehmensgruppe [[
Tengelmann (Unternehmen)|Tengelmann]]